Radke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Radke (1899–1979), deutscher Nachrichtendienstoffizier und Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Alfred Radke (1934–2023), deutscher Sportschütze
 Brad Radke (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Christoph Radke (* 1949), deutscher Künstler

 Gerhard Radke (1914–1999), deutscher Altphilologe
 Gyburg Radke, Geburtsname von Gyburg Uhlmann (* 1975), deutsche Altphilologin
 Johannes Radke (1853–1938), deutscher Architekt
 Klaus Radke (* 1955), deutscher Publizist
 Laura Radke (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Lina Radke (1903–1983), deutsche Leichtathletin
 Marek Radke (* 1952), polnischer Maler
 Marian Radke-Yarrow (1918–2007), US-amerikanische Psychologin
 Olaf Radke (1922–1972), deutscher Landespolitiker (Hessen) und Gewerkschaftsfunktionär (SPD)
 Reinhard Radke (* 1948), deutscher Biologe und Tierfilmer
 Ronnie Radke (* 1983), US-amerikanischer Rocksänger
 Rudolf Radke (1925–2015), deutscher Fernsehjournalist
 Sebastian Radke (1974–2015), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Ulrich Radke (1932–2009), deutscher Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Radcke
 Rathke
 Ratke
 Radtke